CoinMarketCap (CMC) is 's werelds meest gerefereerde prijs tracking crypto site en een belangrijke cryptogegevensprovider. Het publiceert real-time crypto activa en marktgegevens, waaronder prijsregistratie, marktkapitalisatie van crypto-activa, Bitcoin-dominantieniveaus en cryptogeld-uitwisselingsgegevens. Vanaf januari 2021 biedt de site gegevens voor 8.192 unieke crypto-activa. Het is ' s werelds meest populaire crypto review site.

Geschiedenis 
CoinMarketCap werd in mei 2013 opgericht door Ontwikkelaar Brandon Chez in zijn appartement in Long Island City, Queens.

In mei 2016 lanceerde CMC haar eerste publieke API.

Tot 2017 werkte Chez alleen aan CMC. Eind 2017 stelde hij een kernteam samen om de website te beheren. In 2018 werd CoinMarketCap een van de drukste websites ter wereld, volgens de Wall Street Journal. Chez handhaafde een laag publiek profiel, dat in januari 2018 werd onderbroken toen Wall Street Journal-verslaggevers hem opspoorden en een longread publiceerden gewijd aan CoinMarketCap en zijn oprichter.

Op 8 januari 2018 heeft CMC Zuid-Koreaanse beurzen verwijderd uit zijn prijsoffertealgoritmen, omdat de prijzen daar aanhoudend veel hoger waren dan in andere landen. De beslissing van CMC leidde onder andere tot een dramatische daling van de marktkapitalisatie van XRP door prijsverlagingen voor crypto-activa.

Op Twitter verklaarde CMC dat het "enkele Koreaanse beurzen uit de rest van de wereld heeft uitgesloten en beperkt in de berekening van prijzen als gevolg van extreme prijsverschillen, evenals arbitragemogelijkheden". In een brief aan de WSJ legde Chez uit dat de CMC Koreaanse beurzen heeft geschrapt omdat veel gebruikers klaagden over de onnauwkeurige prijzen; hij had echter niet verwacht dat de impact van de uitsluiting van de Koreaanse beurs zo groot zou zijn.

In maart 2019 lanceerde CoinMarketCap twee uitgebreide headline-indices, berekend en beheerd door de Duitse indexaanbieder Solactive AG. De CMC Crypto 200 Index (CMC200) omvat 200 cryptogeld gewogen op basis van marktkapitalisatie, inclusief Bitcoin, en dekt dus in wezen meer dan 90% van de wereldwijde cryptogeld-markt. De CMC Crypto 200 ex BTC Index (CMC200EX) volgt de prestaties van de crypto-activamarkt zonder de invloed van Bitcoin.

Sinds maart 2019 zijn twee CMC cryptogeld benchmark-indices genoteerd aan Nasdaq, Bloomberg Terminal en Refinitiv.

CoinMarketCap lanceerde ook de Data Accountability & Transparency Alliance (DATA) in 2019 om de transparantie van projecten in de crypto-ruimte te bevorderen en de rapportagenormen in de hele industrie te verbeteren.

In november 2019 introduceerde CoinMarketCap een nieuwe liquiditeitsmeter gericht op het bestrijden van valse handelsvolumes.

In april 2020 kocht Binance CoinMarketCap op onbekende voorwaarden; een Forbes-rapport beweerde dat de deal $ 400 miljoen waard was, maar dit cijfer is niet bevestigd. CMC blijft onafhankelijk van haar moedermaatschappij opereren.

In 2021 werd CoinMarketCap API-partner voor de Coinbase-beurs.

In december 2021 werden de prijzen van cryptogeld genoteerd op de grootste Amerikaanse crypto-uitwisseling Coinbase en CoinMarketCap gedurende een korte periode abnormaal, veroorzaakt door een aantal technische redenen. Zowel Coinbase als CoinMarketCap verklaarden dat de technische fout niet werd veroorzaakt door een externe partij.

Referenties 

Website
Amerikaanse website